«Судьба барабанщика» — советский художественный фильм, экранизация одноимённой повести Аркадия Гайдара.

Сюжет 
Действие картины происходит в СССР в 1930-е годы. Пионер Серёжа, сын арестованного за утерю секретных документов инженера Баташова, случайно оказывается помощником шпиона, представившегося дядей. Но мальчик, рискуя жизнью и проявляя бдительность, разоблачает врагов и хочет передать их чекистам. Пытаясь не дать скрыться врагам, получает ранение.

В ролях 
 Даниил Сагал — инженер Пётр Александрович Баташов
 Серёжа Ясинский — Серёжа, сын Баташова
 Алла Ларионова — Валентина, мачеха Серёжи
 Андрей Абрикосов — Николай Половцев, директор оборонного завода
 Виктор Хохряков — «дядя Вася», шпион
 Клавдия Половикова — старуха, завхоз киевского детсада
 Александр Лебедев — Юрка Ковякин, дворовая шпана
 Василий Краснощёков — «Крючконосый», вор
 Леонид Пирогов — «старик Яков», бандит
 Николай Тимофеев — инженер Грачковский
 Боря Бурляев — Славка, сын Грачковского
Остальные актёры указаны как исполнители эпизодических ролей
 Георгий Милляр — Николя́, дворник детсада, сын старухи
 Лев Потёмкин — старьёвщик
 Лев Лобов — Виктор Беляев, «новый муж» Валентины
 Александр Лукьянов — начальник подразделения НКВД
 Алексей Добронравов — дворник
 Михаил Глузский — сотрудник милиции
 Валя Рогачёва — Нина, дочь Половцева
Отсутствуют в титрах:
 Валентина Телегина — тётя Таня, уборщица
 Николай Никитич — старик у киоска
 Вера Петрова — пионервожатая

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Лия Соломянская
 Режиссёр-постановщик: Виктор Эйсымонт
 Оператор: Борис Монастырский
 Ассистенты оператора: Инна Зарафьян, А. Николаев
 Художник: Александр Дихтяр
 Ассистент художника: С. Серебрянников
 Композитор: Лев Шварц
 Звукооператор: Н. Писарев
 Режиссёр: Мария Фёдорова
 Ассистент режиссёра: И. Сафарова
 Монтаж: Р. Шор
 Комбинированные съёмки: оператор Вера Шолина, художник А. Крылов
 Текст песни: Яков Аким
 Редактор: Семён Клебанов
 Художник по костюмам: Эльза Раппопорт
 Ассистент мастера по костюмам: Мариам Быховская
 Гримёр: К. Купершмидт
 Директор: В. Чайка
 Дирижёр: Григорий Гамбург

См. также 
Судьба барабанщика (1976)

Ссылки 
 «Бесы в судьбе барабанщика» Георгий Хазагеров, доктор филологических наук, профессор
 «Код Гайдара: автопортрет в багровых тонах» Сергей Цыркун в журнале «Искусство кино»

Фильмы СССР 1955 года
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы Виктора Эйсымонта
Экранизации произведений Аркадия Гайдара
Фильмы киностудии имени М. Горького
Детские фильмы СССР